Николај Давиденко је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Пол-Анри Матјеа резултатом 7-5, 7-6(11-9).

Носиоци 

  Николај Давиденко (победник)
  Михаил Јужни (друго коло)
  Енди Мари (друго коло)
  Пол-Анри Матје ''(финалиста)

<li> Марат Сафин (друго коло) 
<li> Потито Стараче (прво коло)
<li> Дмитриј Турсунов (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2007.